Plusieurs comètes ont été découvertes par Guennadi Borissov et portent donc son nom :
 C/2013 N4 (Borissov) ;
 C/2013 V2 (Borissov) ;
 C/2014 Q3 (Borissov) ;
 C/2014 R1 (Borissov) ;
 C/2015 D4 (Borissov) ;
 C/2016 R3 (Borissov) ;
 C/2017 E1 (Borissov) ;
 2I/Borissov (désignation provisoire C/2019 Q4 (Borissov)), objet interstellaire ;
 C/2019 V1 (Borissov) ;
 C/2020 Q1 (Borissov) ;
 C/2021 L3 (Borissov).

Borissov